Alexandru Dan ist der Name folgender Personen:

* Alexandru Dan (Turner) (1907–??), rumänischer Turner 
 Alexandru Dan (Fußballspieler, 1928) (1928–2013), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Alexandru Dan (Fußballspieler, 1994) (Alexandru Angelo Dan; * 1994), rumänischer Fußballspieler